

Lettertekens 
U (letter), de eenentwintigste letter uit het moderne Latijnse alfabet
Ü, met umlaut of trema
Û, met circumflex
Ŭ, letter in het Esperanto
Ű, Hongaarse letter U met twee accenten
Ư, Vietnamese letter

Aardrijkskunde 
U (Micronesië), dorpje in de Micronesische archipel
U (Panama), dorpje in Coclé in Panama
U (Tibet), voormalige regio in Tibet
U (Vietnam), beek in Tiên Châu, Tiên Phước, Quảng Nam, Vietnam

Natuurwetenschappen en techniek 
 Elektrische spanning
 Magnetomotorische kracht (magnetische spanning)
 Inwendige energie, een begrip uit de thermodynamica
 U-waarde, een maat voor warmtedoorlatendheid
 U (eenheid), de hoogte van een server in een server-rack
 grootte-eenheid voor CubeSats (kleine satellieten): 10 cm × 10 cm × 10 cm
 U: eenlettersymbool voor selenocysteïne, een in proteïnes voorkomend aminozuur
 Uranium, een chemisch element
 Atomaire massa-eenheid, een eenheid om de massa's van atomen en moleculen uit te drukken
 <u>, in HTML een code voor onderstreepte tekst

Overig 
U (voornaamwoord), Nederlands persoonlijk voornaamwoord
U Nu (1907-1995), premier van Birma (Myanmar)
U Thant, diplomaat en secretaris-generaal van de Verenigde Naties
U (naam), een voornaam
U-boot, een aanduiding voor Duitse onderzeeërs
U (taal), een taal in China
U (dialect), een dialect in onder meer Laos
New Super Mario Bros. U, een spel voor Wii
’u’, een opera in de Klingon-taal
Uitwijkroute (U-wegen), een uitwijkroute voor wegverkeer
U, zuil met letter U als herkenning voor de toegang van een metrostation (U-bahn Duitsland en Oostenrijk)